Die sieben Raben bzw. Die Sieben Raben bezeichnet:

 Die sieben Raben, Märchen der Brüder Grimm
 Die sieben Raben (Oper), eine Oper von Josef Gabriel Rheinberger aus dem Jahre 1869, op. 20
 Die Sieben Raben, deutsche Schlagerband (um 1956) 
 Die sieben Raben (1937), deutsche Märchenverfilmung von Ferdinand Diehl und Hermann Diehl
 Die sieben Raben (1993), tschechischer Film von Ludvik Ráza
 Die sieben Raben (2015), tschechisch-slowakischer Märchenfilm
 Sieben Raben ist Wohn- und Geschäftshaus am Marktplatz in Frankfurt (Oder). Siehe Architektur in Frankfurt (Oder)